Ita Wegman (1876-1943), médecin suisse
 William Wegman (1943-), photographe américain
 Froukje Wegman (1979-), rameuse néerlandaise